Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 2 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Турция, Дания, Греция, Украина, Грузия, Албания и Казахстан. Матчи в группе 2 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Это первое участие сборной Казахстана в зоне Европы. Ранее она выступала в зоне Азии.

Победитель группы, Украина, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Турция попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Швейцария. Они проиграли первый матч и выиграли второй, но из-за правила гостевого гола не смогли квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира.

Сборная Греции, выигравшая в 2004 году чемпионат Европы, не смогла пробиться даже в стыковые матчи, заняв 4-е место.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

Бомбардиры 
Забито 111 гола за 42 матчей (2,64 гола за матч).

7 голов

  Фатих Текке

6 голов

  Йон-Даль Томассон
  Андрей Шевченко

5 голов

  Георгий Деметрадзе
  Сёрен Ларсен

4 гола

  Эрьон Богдани

3 гола

  Ангелос Харистеас
  Стелиос Яннакопулос
  Малхаз Асатиани

  Мартин Йоргенсен
  Тюмер Метин
  Тунджай Шанлы

  Андрей Гусин
  Руслан Ротань

2 гола

  Игли Таре
  Александр Иашвили
  Микаэль Гравгард

  Клаус Йенсен
  Петер Мёллер
  Кристиан Поульсен

  Нихат Кахведжи
  Алексей Белик

1 гол

  Адриан Алияй
  Альбан Буши
  Эдвин Мурати
  Флориан Мюртай
  Эрвин Скеля
  Ангелос Басинас
  Зисис Вризас
  Теодорос Загоракис
  Михалис Капсис
  Йоргос Карагунис
  Константинос Кацуранис
  Никос Либеропулос
  Димитриос Пападопулос

  Василис Цартас
  Александр Амисулашвили
  Владимир Бурдули
  Георгий Гахокидзе
  Леван Кобиашвили
  Даниэль Аггер
  Деннис Роммедаль
  Руслан Балтиев
  Максим Жалмагамбетов
  Андрей Карпович
  Данияр Кенжеханов
  Александр Кучма
  Максим Низовцев

  Корай Авчи
  Халил Алтынтоп
  Неджати Атеш
  Йылдырай Баштюрк
  Окан Бурук
  Гёкдениз Карадениз
  Толга Сейхан
  Ибрахим Тораман
  Андрей Воронин
  Олег Гусев
  Андрей Русол

1 автогол

  Игорь Авдеев (в матче против Украины)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир